Fodor Ferenc (1858 körül–1885) bölcsész, tanár
 Fodor Ferenc (1867–1923) újságíró, magántisztviselő
 Fodor Ferenc (1887–1962) geográfus, kartográfus-történész
 Fodor Ferenc (1926–2010) erdélyi szemorvos
 Fodor Ferenc (1991–) labdarúgó, Nyíregyháza Spartacus FC